Moog ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Moog (1915–1999), deutscher Fußballspieler
 Alfons Moog (Unternehmer) (1951–2006), deutscher Unternehmer 
 Andy Moog (* 1960), kanadischer Eishockey-Spieler
 Christa Moog (* 1952), deutsche Schriftstellerin
 Emil Moog (1873–1954), deutscher Bauingenieur/Architekt

 Ferdinand Peter Moog (* 1963), deutscher Mediziner, Altphilologe und Medizinhistoriker
 Fernando Moog (1837–1905), deutsch-argentinischer Architekt
 Georg Moog (1863–1934), Bischof der altkatholischen Kirche in Deutschland
 Hans-Jürgen Moog (* 1932), Kommunalpolitiker in Frankfurt am Main
 Heinz Moog (1908–1989), deutsch-österreichischer Schauspieler
 Hermann Moog (1901–1974), deutscher Maler und Zeichner
 Joseph Moog (* 1987), deutscher Pianist und Komponist
 Leonhard Moog (1882–1962), thüringischer Finanzminister
 Linus Moog (* 2004), deutscher Schauspieler, Techno-DJ und Comic-Zeichner
 Maria Moog-Grünewald, deutsche Romanistin und Hochschullehrerin
 Philipp Moog (* 1961), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Pitt Moog (1932–2017), deutscher Maler
 Rainer Moog, deutscher Bratschist und Hochschulprofessor
 Robert Moog (1934–2005), US-amerikanischer Erfinder des Moog-Synthesizers
 Willy Moog (1888–1935), deutscher Philosoph und Reformpädagoge

Moog ist der Name folgender Unternehmen:

 Moog (Böblingen), Unternehmen der Luft- und Raumfahrt in Böblingen
 Moog (Wuppertal), ehemaliges Unternehmen aus Wuppertal-Ronsdorf für Feuerwerkskörper
 Moog Music, Hersteller elektronischer Instrumente
 Moog Inc., Hersteller von Skibindungen in den 1970er Jahren

Moog bezeichnet:

 Moog-Synthesizer, erfunden von Robert Moog

Siehe auch:

 Mog
 Mook
 Moock